Speechless (álbum), do cantor Steven Curtis Chapman
 Speechless (filme), produção de 1994 com Michael Keaton e Geena Davis
 Speechless (telessérie), com Minnie Driver, iniciada e 2016
 Speechless (canção de Ciara)
 Speechless (canção de Lady Gaga)
 Speechless (canção de Michael Jackson)
 Speechless (canção de Robin Schulz)

Desambiguações de artes